Вюрцбург (нем. Würzburg) — многозначный термин:
 Вюрцбург — город в Баварии (Германия).
 Вюрцбург — земельный район в Баварии.
 Вюрцбург — римско-католическая епархия в Баварии.
 Великое герцогство Вюрцбург — государство эпохи Наполеоновских войн, существовавшее во Франконии в 1806—1814 годах, участник Рейнского союза.
 Вюрцбург — немецкий баскетбольный клуб из города Вюрцбург.
  — радиолокационная станция, разработанная в конце 1930-х годов компанией Telefunken (Германия).

Персоналии
 Вюрцбург, Отто (1875—1951) — американский шахматный композитор.